Саня Мирза и Барбора Стрыцова — победительницы турнира, которые в полуфинале обыграли прошлогодних чемпионок Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Коко Вандевеге /  Мартина Хингис (Финал)

<li>  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Полуфинал)
<li>  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)
<li> ' Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Титул)
<li>  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2016